Lhomme (rivier), een rivier in België 
 Lomme (voornaam), voornaam
 Lomme (plaats), een plaats en voormalige gemeente in Frankrijk 
 Kanton Lomme, het kanton waarvan Lomme de hoofdplaats is